Руфи́н — мужское имя, видоизменённая форма широко распространённого в Древнем Риме прозвища ; в переводе с латыни — «рыжий».

Персоналии 

 Публий Корнелий Руфин (III в. до н. э.) — древнеримский политик и полководец, прапрадед Луция Корнелия Суллы.
 Флавий Руфин (IV век) — византийский префект и консул при Феодосии и Аркадии
 Руфин Тураний (Аквилейский) — греческий церковный писатель и переводчик IV—V веков.
 Руфин (Брехов) (1882—1937) — епископ Русской православной церкви, Са́ткинский и Игринский, викарий Уфи́мской епа́рхии.
 Руфин Аквилейский (ок. 345—410) — римский церковный писатель.
 Руфин Ассизский (ум.  III век) — первый епископ Ассизи, священномученик.
 Руфин Глендалохский (ум. ок. 202) — святой отшельник.
 Руфин из Кемета (ум. ок. 310) — священномученик из Кемета.
 Руфин Иванович Дорохов (1801 - 18.01.1852), прапорщик, известный своей храбростью и несдержанностью. Один из прототипов Долохова в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого, который сталкивался с ним на Кавказе.
 Руфин Габе (1875—1939) — русский архитектор.

Святые по имени Руфин 
 Святой Руфин

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки